Григорий Михеевич Багадаев (2 ноября 1948, Кяхта — 8 августа 2011, Улан-Удэ, Российская Федерация) — советский и российский певец (бас), солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова. Заслуженный артист РФ (1999).

Биография 
В 1975 году окончил Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова.

С 1975 года — солист Бурятского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета. Среди партий: Кончак, князь Галицкий, Скула («Князь Игорь»), Гремин ("Евгений Онегин), Аттила («Аттила»), Мефистофель («Фауст»), Эскамилио («Кармен»), Мельник («Русалка»), Бартоло и Базилио («Севильский цирюльник»), Пимен и Варлаам («Борис Годунов»), Порги «(Порги и Бесс»), Эбн-Хакиа, король Рене («Иоланта»), Тимур («Турандот»), Собакин («Царская невеста»), Монтероне («Риголетто»), басовая партия в «Реквиеме» Дж. Верди, Бумал-Хана («Энхэ-Булат-Батор») и многие другие.

Награды и звания 

 Заслуженный артист РФ (8 января 1999).
 Заслуженный артист Бурятской АССР (1981).
 Народный артист Республики Бурятия.

Источники 
 http://www.memory-tour.ru/name/6232
 http://minkultrb.ru/news/prosmotr/browse/1/article/-4815251388/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&cHash=492948b38a5daedcbbb5278915334595

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Персоналии:Бурятский театр оперы и балета
Народные артисты Бурятии
Заслуженные артисты Бурятской АССР
Певцы и певицы Бурятии